Miraculous World: Shanghai - La leggenda di Ladydragon (Miraculous World: Shanghai, La légende de Ladydragon) è un episodio speciale d'animazione francese del 2021 basato sull'omonima serie d'animazione, diretto da Thomas Astruc e prodotto da Jeremy Zag in collaborazione con la Walt Disney Company e TF1. È ambientato dopo il finale della seconda stagione.

In Italia è stato pubblicato su Disney+ il 10 settembre 2021.

Trama 
Dopo aver scoperto che Adrien è in viaggio per Shanghai insieme al padre per la loro sfilata di moda, Marinette convince i suoi genitori a far partire anche lei per la Cina con la scusa di andare a trovare suo pro zio Wang Cheng Shifu in occasione del suo 60º compleanno. Quest'ultimo accoglie con gioia la nipote al suo arrivo, raccontadole un po' della sua famiglia cinese. Intanto la vera ragione per cui Gabriel Agreste si trova a Shanghai è per trovare il Prodigious, un gioiello magico e più potente dei Miraculous che cerca da ormai 15 anni.

L'uomo da cui Gabriel ha acquistato il braccialetto in grado di aprire la porta della Caverna Sacra dove è custodito il Prodigious è un commerciante del mercato nero chiamato Cash, che sta costringendo alla vita da borseggiatrice la giovane Fei, figlia adottiva del defunto Wu Shifu, il quale era il custode del segreto della Caverna Sacra e che aveva affidato il braccialetto a Fei per renderla la sua successore. La ragazza non sa che è stato Cash a rubarle il bracciale per conto di Gabriel e che é stato lui ha appiccare l'incendio che ha distrutto la scuola di kung fu e causato la morte del padre, ed ora lei cerca di trovare soldi per ottenere risposte da lui. Mentre è in giro per Shanghai, per trovare Adrien, Marinette viene derubata senza accorgesene da Fei, che li priva dei suoi beni, incluso il suo Miraculous, e una volta accorta del furto si perde nella grande città. Adrien vorrebbe pranzare al ristorante Le mille delizzie di cui il proprietario é Wang, una volta giunto sul posto viene a sapere da Wang che anche la sua compagna di classe si trova lì, e quando scopre che si é persa si mette a cercarla nei panni di Chat Noir. 

Non avendo guadagnato niente da Cash, nel dare ciò che ha rubato a Marinette, Fei la incontra di nuovo e finisce per far amicizia con lei, restituendole i suoi orecchini. Le due vengono inseguito dai scagnozzi di Cash, e le ragazze durante la fuga vengono ritrovate però da Cash davanti alla Caverna Sacra, che pretende ancora soldi. Gabriel, arrivato di nascosto senta la sua frustrazione, e quindi si trasforma e akumizza l'uomo in King Cash come modo per impadronirsi del Prodigious. A guardia di tale gioiello vi è il magico guardiano Mei Shi. Ladybug chiama Chat Noir e con l'aiuto di Fei, che entra in possesso del Prodigious trasformandosi con l'aiuto dei Rellings, in RenRen, e deakumizzano Cash. Non volendo perdere, Papillon akumizza Mei Shi, perché il guardiano non vuole che RenRen che scambi la vendetta per giustizia e lo trasforma in YanLuoShi, ma egli è talmente potente e feroce che disintegra prima lo stesso Papillon, parte della città con i suoi abitanti e poi Chat Noir. Ladybug e RenRen, una volta che riesce a capire il senso della giustizia in modo da trasformarsi in Ladydragon, collaborano per salvare Shanghai dalla furia del supercattivo, riuscendo a sconfiggerlo e invertire i danni da lui commessi. Mei Shi ritiene Fei adatta per tenere il Prodigious, e decide di vegliare su di lei, poi la ragazza conduce Cash alla giustizia dopo aver scoperto ciò che ha fatto a lei e a suo padre, infine vanno al ristorante Le mille delizie per festeggiare il compleanno di Wang, e Fei viene invitata a vivere con lui, il giorno dopo Fei e Marinette assistono alla sfilata di moda di Adrien.

Cast e personaggi

Edizione italiana 
La direzione del doppiaggio è di Stefanella Marrama. A partire da questo speciale, Dario Oppido sostituisce Roberto Draghetti (deceduto nel luglio 2020) come voce di Tom Dupain. Per un errore di mixaggio, nella scena in cui Cash fronteggia Fei e Marinette, è brevemente udibile l'audio spagnolo.

Note

Collegamenti esterni
 

Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir